Beta  (B, β) – seconda lettera dell'alfabeto greco
 Beta – genere di piante
 Beta – in finanza, coefficiente angolare della retta di regressione dei rendimenti del titolo rispetto al suo mercato di riferimento
 Beta – rivista online di temi scientifici
 Beta – album del 2005 di Gianni Mocchetti
 Beta – fiume romeno, affluente di destra del Tarnava Grande
 Beta – film indiano diretto da Indra Kumar
 Beta – network di stazioni radio russe che trasmettono il segnale di tempo
 Beța – villaggio del comune romeno di Lopadea Nouă
 BETA – linguaggio di programmazione orientato agli oggetti
 Beta Utensili – azienda italiana di utensili
 Beta Motor – casa motociclistica italiana
 Particella β – radiazione ionizzante emessa da nuclei radioattivi
 Versione beta – versione di software fornita prima della pubblicazione ufficiale
 Lancia Beta – gamma di automobili della Lancia